

Luoghi 
 Belica – comune della Bulgaria
 Belica – comune della Croazia

Persone 
 Egzon Belica – calciatore macedone